Jan Verheyen – calciatore belga
Jan Verheyen – regista belga